Melanella delmontensis är en snäckart som först beskrevs av A. G. Smith och M. Gordon 1948.  Melanella delmontensis ingår i släktet Melanella och familjen Eulimidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
delmontensis